Skærbæk kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Skærbæk (Aulum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Aulum Sogn
 Skærbæk (Fredericia Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Taulov Sogn
 Skærbæk (Haderslev Kommune) – en bebyggelse i Hoptrup Sogn
 Skærbæk (Mors) – en bebyggelse i Sejerslev Sogn
 Skærbæk (Silkeborg Kommune) – en bebyggelse i Linå Sogn
 Skærbæk (Ringkøbing-Skjern Kommune) – en bebyggelse i Nørre Vium Sogn
 Skærbæk (Rind Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Rind Sogn
 Skærbæk (Tønder Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Skærbæk Sogn (i Sønderjyllands Amt)
 Skærbæk (Vester Nebel Sogn) – en bebyggelse i Vester Nebel Sogn

 i Tyskland
 Skærbæk (Flensborg) (Tysk:Scherrebek) – å beliggende syd for Flensborg

Se også:
 Skærbæk Kommune – en kommune i Sønderjyllands Amt, 1.1. 2007 opgået i Tønder Kommune
 Skærbækværket – et kraftværk i Taulov Sogn